Süper Lig 2013/2014 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 56. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon został rozegrany między 17 sierpnia 2013 a 18 maja 2013. Tytułu broniła drużyna , ale nowym mistrzem kraju został zespół . Był to 19. tytuł w historii dla tego zespołu, dzięki czemu wyrównali rekord ligi należący do .

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (16.),  (17.) oraz  (18.).

Tabela 

||rowspan=3|

||rowspan=3|

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji